Larroque, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Larroque, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Larroque, település Franciaországban, Tarn megyében
Larroque-Toirac, település Franciaországban, Lot megyében
Larroque-Engalin, település Franciaországban, Gers megyében
Larroque-Saint-Sernin, település Franciaországban, Gers megyében
Larroque-sur-l’Osse, település Franciaországban, Gers megyében